Masks and Faces – romanzo del 1852 di Charles Reade

Film
 Masks and Faces – film del 1914 diretto da Lawrence Marston
 Masks and Faces – film del 1917 diretto da Fred Paul